

Persone 
 Roberto – attore francese

 Costantino Roberto (1700-1773) – violinista e compositore italiano
 Holden Roberto (1923-2007) – politico e guerrigliero angolano
 Paulo Roberto (1962) – procuratore sportivo ed ex calciatore brasiliano
 Sergi Roberto (1992) – calciatore spagnolo
 Zé Roberto (1974) – ex calciatore brasiliano

Altro 
 Roberto  – nome proprio di persona italiano maschile
 Roberto – personaggio immaginario della serie manga e anime Monster
 Roberto – pirofregata

Pagine correlate
De Roberto (disambigua)
Di Roberto